Ferdinand I. Aragonský (šp. Fernando I de Aragón, Fernando de Trastámara a Fernando de Antequera, 27. listopadu 1380 Medina del Campo– 2. dubna 1416 Igualada) byl volený král Aragonie, Sicílie, Mallorky a Valencie v letech 1412 až 1416.

Životopis 
Narodil se jako mladší syn kastilského krále Jana a Eleonory, dcery aragonského krále Petra IV. Již v mládí se oženil s Eleonorou z Alburquerque, vnučkou kastilského krále Alfonse XI.

Roku 1406 zemřel jeho starší bratr, král Jindřich III. a ve své závěti stanovil Ferdinanda společně se svou chotí, královnou Kateřinou regenty nezletilého následníka. Ferdinand s královnou vdovou neměl vždy stejné politické cíle, věnoval se převážně vnitřní politice království. Roku 1410 se mu podařilo ve válce s granadským královstvím získat Antequeru, čímž si zvýšil svůj politický kredit.

O dva roky později, v roce 1412 byl po skonu bezdětného aragonského strýce Martina tzv. kompromisem z Caspe zvolen z několika kandidátů aragonským králem. Zemřel po čtyřech letech vlády a byl pohřben v klášteře Poblet. Jeho následníkem se stal syn Alfons.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Trastámarové
Kastilští infanti
Kastilští regenti
Aragonští králové
Mallorští králové
Sicilští králové
Valencijští králové
Hrabata barcelonská
Hrabata z Roussillonu
Hrabata z Cerdanye
Pohřbení v klášteře Poblet
Narození v roce 1380
Úmrtí v roce 1416
Narození 27. listopadu
Úmrtí 2. dubna